K-Wagen (також Kolossal-wagen, Kolossal або просто K, іноді зустрічається назва Großkampfwagen) — німецький надважкий танк періоду Першої світової війни. Відрізнявся величезними розмірами і вагою, через що був скоріше не танк, а рухомий форт. До кінця війни жоден танк так і не був закінчений повністю, а незакінчений перший екземпляр танка і деталі другого відразу після закінчення війни були знищені.

Історія створення 
Вже наприкінці березня 1917 ріка Ставка головного командування військ Німеччини видала головному інженеру Досвідченого відділення інспекції автомобільних військ Йозефу Фольмеру завдання на розробку танка колосальних розмірів для прориву французьких позицій на Західному фронті. Проект машини був затверджений військовим міністерством того ж року. Відповідно до проекту, який отримав назву Kolossal-Wagen (K-Wagen), планувалося створити танк масою 150 тонн. Озброєння танка мали складати дві або чотири 50-77-мм гармати, чотири кулемети і два вогнемети. Машина мала два двигуни потужністю по 200-300 л. с. кожен і захищалася 30-мм бронею. Екіпаж складався із 18 осіб.

На будівництво досвідченого екземпляра відводився рік, проте потім Ставка скоротила цей термін до 8 місяців. За програмою планувалося створити 100 танків «K-Wagen» (при початковому замовленні на 10), що було дуже важко, оскільки багато вузлів і агрегатів доводилося розробляти заново. Крім того, вартість танка була дуже високою — один екземпляр коштував не менше 500 тисяч рейхсмарок, тобто загальна вартість всього проекту становила близько 50 мільйонів рейхсмарок, що для Німецької імперії, що обороняється, було б непідйомними витратами.

У квітні 1918 ріка почалося будівництво перших 10 танків типу «К». Контракт на будівництво п'яти машин було видано фірмі «Рібе» у Берлін-Вайсензеї. Ще п'ять машин мав побудувати завод "Вагонфабрик Вегман" у Касселі. До кінця війни на заводі «Рібе» був майже добудований перший екземпляр танка, для другого був побудований тільки корпус і основні вузли та агрегати (крім двигунів). "Вагонфабрик Вегман" встигла виготовити лише деталі бронекорпусу ще однієї машини. Однак після поразки Німеччини та підписання Версальського мирного договору всі деталі були відправлені на металобрухт.

Опис конструкції 
Принципово, «K-Wagen» був танк надважкої маси зі змішаним гарматно-кулеметним озброєнням, встановленим у спонсонах, і протипульним і протиосколочним бронюванням.

Корпус 

Загальна схема танка «К» була запозичена у Великобританія танків - гусениці охоплювали корпус, а озброєння розміщувалося в бортових спонсонах. Проте взаємне розташування відділень було аналогічно A7VU: відділення управління і бойове розташовувалися попереду, а моторно-трансмісійне - ззаду. При цьому бойове відділення (без спонсонів) та моторно-трансмісійне займали приблизно рівний об'єм корпусу.

У відділенні управління містилися два водії. На даху танка в передній частині монтувалася циліндрична рубка управління (вежа) з оглядовими щілинами по периметру і люком в даху. Рубка призначалася для командира танка та артилерійського офіцера.

Корпус танка збирався з великих катаних бронелістів, що кріпилися до каркасу за допомогою заклепок та болтів. Спонсони складної у плані форми були виконані знімними для зручності транспортування. У скошених передній і задній стінках розширеної частини спонсону були влаштовані гарматні амбразура амбразури. На даху спонсонів були вентиляційні ґрати.

Для перевезення залізницею «К» міг розбиратися на 15-20 частин.

Озброєння 
Артилерійське озброєння танка становило 4 77-мм капонірні гармати з напівавтоматичним затвором, взяті з форта Ідштайнер. Знаряддя розташовувалися в амбразурах спонсонів (по 2 гармати кожному спонсоне). Частина зброї, що гойдається, кріпилася на поворотній тумбі з напівциліндричним щитом і огородженням казенної частини. Зліва від огорожі знаходилося сидіння навідника. Для наведення він користувався телескопічним прицілом і співвісними маховиками. У передній стінці спонсонів біля кута розташовувалися установки 7,92-мм кулеметів MG-08. Такі ж кулеметні установки були у вузькій задній частині спонсону, в бортах та лобовому аркуші відділення управління. Таким чином, загальна кількість кулеметів становила 6-7 штук (боєкомплект - близько 8000 патронів у стрічках). Вогонь із задніх кулеметів повинні були вести механіки, основним обов'язком яких було спостереження за станом двигуна та трансмісії. Установка озброєння відповідала все ж вимогою кругового обстрілу — у будь-якому напрямку «Колоссаль» міг зосередити вогонь приблизно рівної щільності.

Двигун та трансмісія 
Спочатку як силова установка планувалося використовувати два двигуни потужністю 200-300 л. с., але вже через деякий час після початку робіт стало ясно, що передбачені у проекті двигуни взагалі не зможуть зрушити танк із місця. У результаті були підібрані інші двигуни, куди потужніші - два мотори потужністю 650 л. с. Теоретично, ці двигуни повинні були розігнати броньовану фортецю до 7,5 км/год, що цілком можна порівняти з англійськими танками того ж періоду. Вихлопні труби з глушниками та радіатори виводилися на дах у задній частині корпусу. Запас бензину становив 3000 літрів.

Ходова частина 
Ходова частина «Колоссаля» відрізнялася оригінальністю: ковзанки з ребордами на кшталт залізничних кріпилися не до корпусу танка, а до тракам гусениць. Корпус з обох боків був охоплений рейковими напрямними, з яких і «обкатувалися» гусениці. Траки збиралися за допомогою болтів та заклепок. Провідне колесо - заднього розташування. Верхні гілки гусениць з передніми та задніми низхідними гілками прикривалися бронедахом, що переходив у вигнуті бронеекрани.

Додаткове обладнання 
Танк планувалося оснастити радіостанцією з дальністю дії порядку 10 км. Місце радиста було перед руховим відсіком.

Екіпаж танка 
Спочатку передбачалося, що екіпаж танка становитиме 18 осіб, проте вже в процесі підготовки танка до виробництва з'ясувалося, що навіть така кількість танкістів недостатньо — не було кому стріляти з кількох кулеметів. У результаті чисельність екіпажу танка ще більше збільшилася і склала 22 особи: командир, два водії, радист, артилерійський офіцер, 15 артилеристів і кулеметників і два механіки.

Оцінка проекту 
Незважаючи на те, що технічно «K-Wagen» втілював у собі низку досить оригінальних конструкторських рішень, цінність його, як бойова машина, представляється дуже сумнівною. Величезні розміри, величезна маса, величезний екіпаж — все це робило танк вкрай вразливим і різко знижувало його бойові якості. Як німецьке командування уявляло бойове застосування таких колосів, зрозуміти досить важко. Очевидно, командування вірило у можливість прорвати у кількох місцях фронт союзників за допомогою рухливих фортець або надтанків — ідея, що виникала в ті роки у всіх країнах, що воюють (прикладами тому можуть служити, скажімо, французька Char 2C або російського Цар-танку).

Проте вже 19 жовтня 1917 року Досвідчене відділення Інспекції автомобільних військ визнало, що танк типу «К» придатний виключно для Позиційна війна позиційної війни. Справді, по озброєнню «К» був артилерійську та кулеметну батареї, встановлені в одному «рухливому форті». Крім того, велике мертве простір у полі огляду з рубки управління було терпиме лише для «позиційного» танка.

Таким чином, можна припустити, що навіть у разі виготовлення подібних машин, вони не мали б істотного впливу на хід бойових дій (а швидше за все, не мали б взагалі ніякого впливу).

Але, разом з тим, не можна не визнати, що «Kolossal-wagen» є важливою віхою в історії німецького та світового танкобудування, як один із найбільших танків, що коли-небудь втілені в металі.

Галерея

Література

Посилання 

 Перша світова війна, танк K-Wagen (Kolossal)
 «Танки Кайзера» — інформація про німецькі танки часів Першої світової війни на сайті mk-armour.narod.ru
 Сайт про військову техніку. Танки Кайзера
 Надважкий танк «K-Wagen» на «Броні-сайті»

Танки Німеччини періоду Першої світової війни
Дослідні танки та прототипи
Нереалізовані проекти танків
Надважкі танки
Танки за абеткою
Танки зі спонсонним розташуванням озброєння